De Supercoppa 1989 was de tweede editie van de strijd om de Italiaanse supercup. De wedstrijd werd op 29 september 1989 in San Siro gespeeld tussen de winnaar van de Serie A 1988/89, Internazionale, en de Coppa Italia 1988/89, UC Sampdoria. Internazionale won de wedstrijd met 2-0.

Wedstrijddetails

Zie ook
Serie A 1989/90

1989
FC Internazionale Milano
UC Sampdoria
Sportevenement in Milaan